Francisco Filho ist der Name folgender Personen:

* Francisco Barroso Filho (* 1928), brasilianischer Geistlicher
 Francisco Gervazio Filho (* 1936), brasilianischer Fußballspieler, siehe Bececê